Böcker oder Boecker ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Böcker (1926–1985), deutscher Diplomat und Botschafter
 Annelies Böcker (* 1939), deutsche Unternehmerin und Politikerin (CDU)
 Arvid Boecker (* 1964), deutscher Maler
 Bernhard Boecker (1768–1847), deutscher Drahtzieher und Gründer einer Drahtweberei in Hohenlimburg
 Christoph Boecker	(1839–1918) deutscher Gutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Conrad Böcker (1871–1936), deutscher Turner

 Ewald Böcker (1844–1901), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Felix Böcker (1931–2022), deutscher Psychiater
 Friedrich Wilhelm Böcker (1818–1861), deutscher Arzt und Rechtsmediziner
 Hans Jochen Boecker (1928–2020), deutscher evangelischer Theologe
 Hans Werner Böcker (1916–1993), deutscher Jugendbuchautor und Verleger
 Heidelore Böcker (1943–2019), deutsche Mittelalterhistorikerin
 Helmut Böcker (1913–1997), deutscher Elektroingenieur und Hochschullehrer

 Jens Böcker (* 1965), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Jörg Boecker (* 1971), deutscher Fernsehmoderator
 Julius Boecker (1872–1951), deutscher Verwaltungsjurist
 Louis Böcker (1893–1950), deutscher Politiker (SPD)
 Manfred Böcker (1940–2023), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD)
 Manfred Boecker (Schmal; * 1952), deutscher Perkussionist, Saxofonist und Maler 
 Manuel Boecker (* 1973), deutscher Schauspieler
 Martin Böcker (* 1958), deutscher Organist
 Nicola Böcker-Giannini (* 1975), deutsche Politikerin (SPD) 
 Ralf Böcker (* 1962), deutscher Jazz-Saxofonist und -Klarinettist, Komponist und Arrangeur
 Sebastian Böcker (* 1970), deutscher Bioinformatiker und Hochschullehrer
 Thomas Böcker (* 1977), deutscher Produzent und künstlerischer Leiter
 Vera-Lotte Boecker, deutsche Opernsängerin
 Walfried Böcker (* 1957), deutscher Bassist, Produzent und Komponist
 Walther Boecker (* 1952), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister der Stadt Hürth
 Wolfgang Böcker (* 1967), deutscher Mediziner

Boecker steht für:
 Boecker KG, deutsches Bekleidungsunternehmen

Siehe auch:
 Böker